Marc hace referencia a:
 Abreviación botánica para el Hno. François Marc.
 Marc (en francés), aguardiente obtenido del hollejo de la uva.
 Franz Marc, pintor alemán, representante del movimiento expresionista alemán.
 Marc Levy, escritor francés.
 Estándares MARC, códigos informáticos de descripción catalográfica para bibliotecas.
 Marc Pubill, futbolista español.